Greaves ist der Familienname folgender Personen:

 Beau Greaves (* 2004), britische Dartspielerin
 Daniel Greaves (* 1959), britischer Drehbuchautor, Regisseur, Filmproduzent und Animator
 David Greaves (1946–2019), englischer Snookerspieler
 Ian Greaves (1932–2009), englischer Fußballspieler und -trainer
 Iwan Michailowitsch Greaves (1860–1941), russischer Historiker, Mediävist und Hochschullehrer
 James Pierrepont Greaves (1777–1842), englischer Mystiker, pädagogischer Reformer, Sozialist und progressiver Denker
 Jane Greaves, britische Astronomin
 Jimmy Greaves (1940–2021), englischer Fußballspieler
 John Greaves (1602–1652), britischer Mathematiker und Antiquar
 John Greaves (* 1950), britischer Musiker
 Melvin Greaves (* 1941), britischer Onkologe
 R. B. Greaves (1943–2012), US-amerikanischer Sänger und Komponist
 Rosamund Greaves, 11. Countess of Dysart (1914–2003), britische Peeress und Politikerin
 Terence Greaves (1933–2009), englischer Komponist und Musikpädagoge

 Tony Greaves, Baron Greaves (1942–2021), britischer Politiker
 Walter Greaves (1907–1987), britischer Radsportler und Rekordfahrer
 Wilbert Greaves (* 1956), britischer Leichtathlet

Greaves steht für

 Greaves (Mondkrater), benannt nach William Greaves
 Greaves (Rüstung), römische Beinschützer
 Greaves Peak, Berg auf Greenwich Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis